Миро́нов () — русская фамилия, образованная от мужского имени .

Известные носители

А

Б

В 
 
 
 
 Миронов, Вениамин Борисович (1912—1980) — Герой Советского Союза.
 
 Миронов, Виталий Сергеевич (род. 1943) — живописец, народный художник Российской Федерации.

Г 
 
 Миронов, Георгий Фёдорович (1944—2008) — советский и российский философ, педагог.
 Миронов, Герман Севирович (1935—2008) — химик-органик, ректор Ярославского государственного университета.
 Миронов, Григорий Григорьевич (1922—1995) — Герой Советского Союза.

Д

Е

И

К 
 Миронов, Кирилл Васильевич (1935—2006) — советский и российский архитектор и художник.

Л 
 
 Миронов, Леонид Сергеевич (1915—1991) — Герой Советского Союза.

М 
 Миронов, Максим Вячеславович (род. 1981) — оперный певец, тенор.
 Миронов, Максим Евгеньевич (род. 1980) — российский экономист, профессор финансов.

Н

О

П

С

Т 
 Миронов, Тихон Петрович (1901—1938) — первый эрзянский учёный, кандидат наук, лингвист, эрзянский языковед.

Ф

Ю

Составные фамилии 
 Хмара-Миронов, Павел Феликсович (1929—2011) — советский поэт, пародист, автор слов к эстрадным песням, журналист, лётчик-истребитель, подполковник, неоднократный дипломант «Песни года», руководитель «Клуба 12 стульев» «Литературной газеты».

Псевдоним 
 Сергей Миронов — один из псевдонимов С. М. Кирова.



Топоним 
 Миронов — хутор, Валуйский район, Белгородская область, Россия.
 Миронов — хутор, Мартыновский район, Ростовская область, Россия.

См. также 
 (3624) Миронов — астероид, названный в честь Андрея Миронова.